John Nixon ist der Name folgender Personen:
* John Nixon (Künstler) (1949–2020), australischer Maler
 John Nixon (Geschäftsmann) (1733–1808), US-amerikanischer Geschäftsmann und Offizier 
 John Nixon (General) (1857–1921), britischer General
 John T. Nixon (1820–1889), US-amerikanischer Politiker